Магеррамов () — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Магеррамов, Абель Мамедали оглы — академик АН Азербайджана
 Магеррамов, Адиль Мамедали оглы (род. 1952) — азербайджанский государственный деятель.
 Магеррамов, Амиль Мамедали оглы (род. 1974) — доктор экономических наук, профессор, экономист.
 Магеррамов, Ариф Муса оглы (1952—2020) — азербайджанский учёный, доктор физико-математических наук.
 Магеррамов, Асиф Юсиф оглы (1952—1994) — офицер вооружённых сил Азербайджанской Республики, Национальный герой Азербайджана.
 Магеррамов, Бахруз Абдуррахман оглы (род. 1983) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Магеррамов, Вусал Дилаварович (род. 1990) — узбекистанский и азербайджанский футболист.
 Магеррамов, Джамшид Шакир оглы (род. 1983) — азербайджанский футболист, игрок футбольного клуба «Карабах» (Агдам) а также сборной Азербайджана по футболу.
 Магеррамов, Зияддин Гамиль оглы (род. 1947) — азербайджанский филолог, публицист; кандидат филологических наук, доцент.
 Магеррамов, Касым Халыгверди оглы (род. 1940) — советский азербайджанский геологоразведчик.
 Магеррамов, Магеррам Мамедович (род. 1971) — казахстанский политический деятель, депутат мажилиса парламента Казахстана VI—VII созывов.
 
 Магеррамов, Мосу Рустам оглы (1912—1981) — Герой Социалистического Труда (1950). 
 Магеррамов, Сахават Аламдар оглы (1973—1992) — Национальный Герой Азербайджана. 
 Магеррамов, Эльмар Сурхай оглы (род. 1958) — азербайджанский шахматист, международный гроссмейстер (1990).

Магеррамова 
 Магеррамова, Усния Икрам кызы (род. 1981) — азербайджанская телеведущая.